ECV steht für:
 Electric Convenience Vehicle, Klasse von Einpersonen-Leichtfahrzeugen, siehe Elektromobil
 Energy Comparison Value, Energievergleichsgröße
 EC Vitória, brasilianischer Fußballverein
 Lancia ECV (Experimental Composite Vehicle), italienischer Rallyeprototyp für die Gruppe S
 Ecuato Guineana de Aviación (ICAO-Code), ehemalige äquatorialguineische Fluggesellschaft
 Unidad de Valor Constante (ISO-4217-Code), ehemalige ecuadorianische Währung (1993–2000)

Abkürzung